Михаи́л Никола́евич Анто́нов:
 Антонов, Михаил Николаевич — Георгиевский кавалер; штабс-капитан; 6 августа 1915.
 Антонов, Михаил Николаевич (1917—????) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда (1966).
 Антонов, Михаил Николаевич (род. 1972) — российский журналист, телеведущий.
 Антонов, Михаил Николаевич — советский инженер, лауреат Сталинской премии.
 Примечания